Люк Ричард Мба А Муте (; род. 9 сентября 1986 года, Яунде, Камерун) — камерунский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Хьюстон Рокетс». Играл за сборную Камеруна. Был выбран на драфте НБА 2008 года во втором раунде под 37-м номером клубом «Милуоки Бакс». Играет на позиции лёгкого форварда. Является принцем небольшой камерунской деревушки Биа Месси, что в пригороде Яунде.

Студенческие годы 
После победного броска в матче против университета Гонсаки в финале четырёх Мба А Муте стал культовой личностью среди болельщиков UCLA. Вместе со своим товарищем камерунского происхождения Альфредом Абойа, динамичный дуэт был прозван «Камерунские Безумцы». Сам Люк стал известен как «Новый Принц» и «Принц из Беверли-Хиллз».

Мба А Муте стал первым игроком из UCLA, кто участвовал в трёх финалах NCAA подряд за последние тридцать четыре года. Билл Уолтон, Джеймал Уилкс и Грег Ли (1972-74) из UCLA, и Андре Хатсон и Чарли Белл из штата Мичиган (1999—2001) были последними, кто этого достигал.

Карьера в НБА 
Мба А Муте отказался учиться последний год в университете, чтобы в 2008 году выставить свою кандидатуру на драфте НБА, где и был выбран во втором круге под общим тридцать седьмым номером.
После отличного старта, в первую очередь, благодаря игре в защите, Мба А Муте вытесняет из основного состава Чарли Виллануеву и становится всеобщим любимцем. В своем втором матче в качестве игрока стартовой пятёрки, Мба А Муте набирает наивысшие в карьере 19 очков и 17 подборов в матче с Мемфисом.

12 июля 2013 года был обменян в «Сакраменто Кингз» взамен «Милуоки Бакс» получили право выбора во 2-м раунде драфта 2016 и 2018 годов.

26 ноября 2013 года, сыграв за «Сакраменто Кингз» 9 матчей, был обменян в «Миннесоту Тимбервулвз» на Деррика Уильямса. За «Миннесоту» сыграл 55 матчей в сезоне 2013/14, но в среднем проводил на площадке менее 15 минут.

23 августа 2014 года, в результате обмена с участием трёх команд, перешёл в «Филадельфию Севенти Сиксерс». В сезоне 2014/15 был игроком стартовой пятёрки «Филадельфии» (61 матч в старте), играя в среднем по 29,9 минуты и набирая 9,9 очка и делая 4,9 подбора.

14 июля 2015 года подписал контракт с «Сакраменто Кингз», но через два дня клуб расторг его из-за того, что Люк не смог пройти медицинские тесты. Люк остался не доволен этим решением клуба.

25 сентября 2015 года подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». 8 июля 2016 года подписал новый контракт с «Клипперс».

19 июля 2017 года подписал контракт с «Хьюстон Рокетс», который стал его 6-м клубом в НБА. 22 ноября 2017 года в матче против «Денвер Наггетс» показатель полезности Мба а Муте составил +57 — высший в НБА за 20 лет.

19 июля 2018 года Мба а Муте подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Он принял участие всего в четырех матчах за «Клипперс» в сезоне 2018-19 после того, как травмировал левое колено в игре против «Нью-Орлеан Пеликанс» 23 октября 2018 года. Вначале он проходил различные нехирургические методы лечения, а затем, 28 марта 2019 года, ему была проведена частичная медиальная менискэктомия левого колена с хондропластикой медиального мыщелка бедра. Он был отчислен «Клипперс» 7 апреля.

7 июля 2020 года «Хьюстон Рокетс» объявили о подписании Мба а Муте.

Оценки 
В 2010 году Кевин Дюрант писал в твиттере, что Мба а Муте и Рон Артест — два лучших баскетболиста, игравших против него в защите.

Награды 
В 2008 году был выбран новичком года в Тихоокеанском дивизионе.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте UCLA

Баскетболисты Камеруна
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Выпускники Академии Монтверде